Peneireiro pode referir-se às seguintes espécies de aves:
Falco naumanniFalco newtoni
Falco tinnunculusElanus axillaris
Elanus caeruleusElanus leucurus
''Elanus scriptus

Desambiguação